Scott Pilgrim, série de comics parue entre 2004 et 2010.
Scott Pilgrim, adaptation cinématographique de ces comics sortie en 2010.
Scott Pilgrim contre le Monde, le jeu, jeu vidéo tiré des comics et du film, sorti en 2010.